Mazanki steht für:
 Mazanki (Streichinstrument), eine dreisaitige Fiedel in der historischen Region Großpolen in Polen
 Mazanki (Zalewo), ein Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren im Nordosten Polens
 Mazanki (Kujawien-Pommern), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im zentralen Norden Polens